Paweł Fertikowski (* 12. November 1990 in Złotów) ist ein polnischer Tischtennisspieler. Er nahm an der Universiade 2015 und 2017 teil. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der Czech Open 2013 im Doppel sowie der Viertelfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft 2015. Im Juni 2018 beendete er seine Karriere aufgrund von gesundheitlichen Problemen.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Polen)
Universiadeteilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Pole
Geboren 1990
Mann